Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Chelsea FC in het seizoen 2010–2011. Het was het negentiende opeenvolgende seizoen dat de club uit Londen uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

FA Community Shield

Wedstrijden

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Chelsea, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti als tweede eindigden in de Premier League.

UEFA Champions League

Wedstrijden

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Chelsea FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2010/11